Antoni Elías Justicia, més conegut com a Toni Elías (Manresa, 26 de març de 1983) és un pilot català de motociclisme, actualment a la categoria de Moto2 on competeix amb una Suter. És el primer Campió del Món de la categoria Moto2 -substituta de la de 250cc- a més de ser aquest el primer i, fins al moment únic, títol mundial de la seva carrera.

És el tercer membre de la família Elías que competeix en curses de motociclisme. El seu pare, Antoni Elías i Deix, té 11 títols de Campió d'Espanya de motocròs, i el seu oncle, Jordi Elías, en té dos.

Biografia 
Toni Elías realitzà les seves primeres passes en les curses de Minimotos, finalitzant tercer del Campionat de Catalunya l'any 1993 i subcampió el 1994. Posteriorment disputà curses d'escúters. L'any 1998 debuta en el Campionat d'Espanya de 125cc amb 15 anys, finalitzant el 1999 en tercera posició de la general, any en què es produí el seu debut en el Campionat del Món de motociclisme de velocitat de 125cc com a pilot convidat al .

Grans Premis 

La temporada 2000 fou la seva primera temporada completa al Campionat Mundial de 125cc, obtenint 24 punts i finalitzant en 20a posició final de la general. L'any 2001 fitxà pel MoviStar Júnior Team, amb el que aconseguí la seva primera victòria en el Mundial i finalitzant en 3a posició final de la general. L'any 2002 donà el salt a 250cc amb una  RS250, aconseguint vàris podis i una victòria, fet que li valgué per finalitzar 4t del Campionat. Per altra banda, la temporada 2003 es convertí en el pilot que més victòries aconseguí, sumant-ne 5, no obstant tan sols finalitzà 3r de la general. La temporada 2004 canvià d'equip, passant a pilotar per l'equip Fortuna Honda, aconseguint 8 podis i 1 victòria que li permeteren finalitzar novament 4t del Mundial de 250cc.

El gran salt a MotoGP es produí l'any 2005 a través de l'equip Fortuna Yamaha, aconseguint 74 punts i finalitzant el campionat en 12a posició. Per la temporada 2006 fitxà per l'equip Honda Gresini, on aconseguí la seva primera victòria a la categoria reina i finalitzant el campionat en 9a posició. En el Campionat del món de 2007 patí un greu accident que el tingué apartat dels circuits diverses curses, fet que l'obligaren a conformar-se amb la 12a posició final del Campionat. L'any 2008 fitxà per l'equip satèl·lit de Ducati on després d'una mala temporada finalitzà en 12a posició i decidí retornar per la temporada 2009 a les files de l'equip Gresini Racing on finalitzà 7è del campionat, aconseguint un meritori podi.

Després de no trobar equip a MotoGP per la temporada 2010, Elías decidí baixar de categoria i disputar la nova categoria de Moto2, la qual substituïa a partir d'aquell any l'antiga categoria de 250cc. D'aquesta manera es va convertir en el primer pilot campió de Moto2.

Superbikes 
Després de deixar l'equip Avintia de Moto2, va arribar una oferta de l'equip Red Devils Roma per disputar les cinc últimes rondes del Campionat Mundial de Superbikes de 2015, aconseguint bons resultats i finalitzant el Mundial a 16ª posició.

Al febrer de 2014 es va confirmar que seguiria amb el mateix equip que l'any anterior per disputar el Mundial de Superbikes de 2014. Va seguir recollint resultats similars, que el van portar a finalitzar la temporada en el 9è lloc, amb un total de 171 punts. A final de temporada, es va confirmar el seu fitxatge per l'equip BMW JR Racing dirigit per l'ex campió de la categoria Troy Corser, però no va arribar a començar el Campionat per diferents problemes econòmics en l'acord de l'equip amb la marca alemanya.

En veure's sense moto, va acceptar substituir Karel Abraham al Gran Premi d'Indianapolis de 2015 en l'equip AB Motoracing, el que significava el retorn del manresà a MotoGP, la categoria reina del Campionat del Món de Motociclisme. Va finalitzar en la posició 22a, fora dels punts. No obstant això, l'equip NGM Forward Racing va contactar amb Elies per sustiur a Claudio Corti en les cinc últimes curses del Mundial de MotoGP 2015. Va poder finalitzar totes les carreres, però només una d'elles en els punts, al GP de Malàisia.

El març de 2016, l'equip Yoshimura Suzuki Factory Racing anuncia que Elías substituirà per lesió al pilot Jake Lewis. Elías guanya les dues mànigues de la primera ronda del Campionat al Circuit de les Amèriques. Aquestes victòries li serveixen per a refermar-se com a pilot titular a les següents curses. Aconsegueix quatre victòries més, a banda de diversos podis i finalitza la temporada tercer. L'equip confirma la seva renovació per a la temporada 2017. Aquesta temporada la comença guanyant les dues mànigues a Les Amèriques i una nova victòria, a més d'un segon lloc, al circuit Road Atlanta. Al llarg de l'any recull cinc victòries consecutives, Road America, dues a Utah Motorsports Campus i dues més a Laguna Seca. Finalitza la temporada com a campió amb 410 punts, sense baixar del podi a cap de les curses del campionat.

El 2018, Elías comença la defensa del títol amb doblet de victòries a les dues mangues de la primera carrera de la temporada, com en els dos anys anteriors, però aquesta vegada a Atlanta en lloc de Texas.

Resultats al Mundial de motociclisme 
Font:

Per temporada

Per categoria

Curses per any

MotoAmerica

Per temporada 

 * Temporada en curs.

Referències

Enllaços externs 

 Entrevista a Toni Elías des de Sepang (TV3, 10-10-2010)
 Imatge de Toni Elías amb l'Honda a Mugello el 2006

Campions del món de motociclisme de velocitat catalans del sud
Campions del món de motociclisme de velocitat de 250cc
Guanyadors de Grans Premis de velocitat catalans del sud
Pilots de MotoGP de la dècada de 2010
Pilots de Moto2 de la dècada de 2010
Pilots d'Aprilia
Pilots de motociclisme bagencs
Esportistes manresans
Naixements del 1983